Лига Арабского залива 2016/2017 — 42-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу. Он начался 16 сентября 2016 года и закончится в 2017 году.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь

Бомбардиры 

Источник: agleague.ae

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат ОАЭ на сайте soccerway.com

2016/2017
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2016 году
Спорт в ОАЭ в 2017 году